Altiplanicie mexicana mexicano son términos en desuso científico, pero extendido uso coloquial, para referirse a las zonas de México comprendidas entre las Sierras Madres Occidental y Oriental. Actualmente, este término se subdivide en las siguientes regiones fisiográficas:

 las Sierras y Llanuras del Norte, que cubren partes de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila;
 la Mesa del Centro, que cubre partes de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro;
 y el Eje Neovolcánico, que forma un cinturón que atraviesa el centro-sur de México, desde el Pacífico hasta el Golfo.(ayuda)